Une université ouverte est un type d'université dont font partie : 

 l'Open University au Royaume-Uni
 Université ouverte des Pays-Bas

Université ouverte peut aussi désigner : 
 Université Ouverte des Humanités (UOH)
 L'association Université Ouverte